Watervale (Île-du-Prince-Édouard)
 Watervale (Nouvelle-Écosse)